Careless (film), een Amerikaanse film uit 2007 geregisseerd door Peter Spears	
Toepolev Tu-154, NAVO-codenaam: Careless, een driemotorig passagiersvliegtuig van de Russische vliegtuigontwerper Toepolev